Москови́т-6222 — городской сочленённый автобус особо большого класса, производившийся на Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ) в Москве с 2002 по 2004 год. Модель является лицензионным клоном автобуса (по некоторым сведениям - клоном) Ikarus 435.17, однако внешне отличается от него рядом элементов: крашенным в цвет кузова бампером, расположением боковых поворотников, тонированным остеклением створок дверей, дерматиновыми сиденьями в салоне (на Икарусах обычно стояли тканевые), белой перегородкой кабины водителя. Кроме того, на всех автобусах 2004 года постройки (кроме борт. № 15430), и одном автобусе 2003 года (борт. № 03525) установлены форточки от автобуса ЛиАЗ-5256.

Первые три автобуса (борт. №№ 08260, 01160, 02403) были собраны из венгерских кузовов. Их принципиальное отличие от остальных — это маршрутный указатель, находящийся под тупым углом к лобовому стеклу.

Эксплуатация 
Всего за два года производства был выпущен 31 автобус. Они поставлялись исключительно в автобусные парки «Мосгортранса». Так, новые машины получили все парки, кроме 17-го и ЗелАКа. По состоянию на начало 2013 года, в пассажирской эксплуатации осталось 28 автобусов Московит-6222: № 14421 сгорел в 2007 году. Причина пожара — короткое замыкание в салонной системе отопления. Автобус № 01426 списан в 2009 году из-за сгнившего подрамника среднего моста. Самая первая машина (08260) после завершения испытаний вернулась обратно на ТМЗ, где сейчас находится в полуразобранном виде. Данный автобус не принадлежал Мосгортрансу, а был направлен в ФАТП для проведения испытаний. Первым автобусом, списанным по возрасту, оказался 05300 — он был списан с инвентаря 5-го автобусного парка осенью 2013 года. На ноябрь 2017 года эксплуатация модели Московит-6222 в ГУП Мосгортранс полностью завершена. Все автобусы списаны, за исключением номера 07177, который передан в музей.

Недоукомплектованные кузова 
После поставки всех 30 экземпляров в Мосгортранс, на заводе оставалось ещё пять недоукомплектованных кузовов. Они находились там до декабря 2011 года, когда были куплены и отвезены в Рязань. Планировалось их укомплектовывать и продавать, однако, эти планы не осуществились. По состоянию на июнь 2017 года кузова заброшены и находятся недалеко от Рязани в плачевном состоянии.

Ложные объявления 
С 2011 года, после того как недособранные кузова выкупили, в интернете появилось множество объявлений, заявляющих о продаже «Новых» Московитов, продавцом которых выступало некое «ЗАО Московское Автобусно-Троллейбусное Объединение», образованное на основе «ОАО Тушино-авто». Так, например, появилась информация о некоем «Московит-5211», бывшего клоном Ikarus 415, однако ни одного ходового экземпляра так и не было построено. Также в этих объявлениях указывались ложные ТТХ, например двигатель Cummins ISLe 8.9 310, который фактически не мог устанавливаться на данную модель автобусов, поскольку автобус проходил сертификацию с двигателем «Raba», то есть никакой другой двигатель без повторной сертификации на него установить нельзя.

Таблица поставок

Фотогалерея

См. также 
 Ikarus-435
 Тушинский машиностроительный завод
 Московский автобус

Ссылки 
 Список и фотографии всех Московитов-6222

Примечания 

Автобусы России
Автомобили 2000-х годов
Сочленённые автобусы